Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Whitley () :
comté de Whitley, situé dans l'État de l'Indiana ;
comté de Whitley, situé dans l'État du Kentucky.

Voir aussi 
Page d'homonymie